Сингл () — спочатку — грамплатівка, на кожній стороні якої містилася тільки одна музична композиція;
  () — тип магнітного звукознімача для електрогітари.